Xia Jie, zeventiende en laatste heerser van de Xia-dynastie
 Jie (volk), een stam uit Noord-China, bekend als een van de vijf barbaren
Jie (county), een administratieve regio in Oeganda